Серге́й Гончаро́в: Гончаров, Сергей Васильевич (род. 1958) — украинский политик, народный депутат Украины 7-го созыва, член фракции КПУ.
 Гончаров, Сергей Михайлович (1862—1935) — русский архитектор.
 Гончаров, Сергей Николаевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Гончаров, Сергей Павлович (1904 — не ранее 1982) — руководитель строительства электростанций, лауреат Сталинской премии.
 Гончаров, Сергей Савостьянович (род. 1951) — математик, член-корреспондент РАН (1997).
 Гончаров, Сергей Сергеевич (1843—1918) — русский государственный деятель.
 Гончаров, Сергей Фёдорович (род. 1949) — советско-российский врач и государственный деятель.